Jméno a příjmení Bohumil Říha má více nositelů:

 Bohumil Říha (1907–1987) – spisovatel
 Bohumil Říha (fotbalista) (1916–1992) – fotbalista